Козегартен (нем. Kosegarten):

 Козегартен, Людвиг (1758—1818) — немецкий поэт.
 Козегартен, Иоанн Готтфрид Людвиг (1792—1860) — немецкий ориенталист и историк.